Shūko Aoyama ed Ena Shibahara sono le detentrici del titolo, ma hanno deciso di partecipare con compagne diverse. Aoyama fa coppia con Chan Hao-ching e vengono sconfitte da Ljudmyla Kičenok e Jeļena Ostapenko al primo turno, mentre Shibahara fa coppia con Asia Muhammad e vengono sconfitte da Alicja Rosolska e Erin Routliffe ai quarti di finale.

In finale Laura Siegemund e Vera Zvonarëva hanno sconfitto Veronika Kudermetova e Elise Mertens con il punteggio di 7-6(3), 7-5.

Teste di serie 

  Veronika Kudermetova /  Elise Mertens (finale)
  Storm Sanders /  Kateřina Siniaková (ritirate)
  Samantha Stosur /  Zhang Shuai (primo turno)
  Cori Gauff /  Caty McNally (semifinale)

  Darija Jurak /  Andreja Klepač (primo turno) 
  Gabriela Dabrowski /  Giuliana Olmos (secondo turno) 
  Desirae Krawczyk /  Demi Schuurs (secondo turno) 
  Marie Bouzková /  Lucie Hradecká (primo turno)

Wildcard 

  Belinda Bencic /  Ana Konjuh (secondo turno)
  Leylah Annie Fernandez /  Ingrid Neel (primo turno)

  Ashlyn Krueger /  Robin Montgomery (ritirate)

Protected Ranking 

  Kirsten Flipkens /  Sania Mirza (quarti di finale)
  Tereza Mihalíková /  Květa Peschke (primo turno)

  Aleksandra Panova /  Anastasija Rodionova (primo turno) 
  Laura Siegemund /  Vera Zvonarëva (Campionesse)

Alternate 

  Ekaterina Aleksandrova /  Yang Zhaoxuan (semifinale)

  Magda Linette /  Sara Sorribes Tormo (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Miami Open 2022